Ли́ам Ка́ннингем (; род. 2 июня 1961 года, Дублин, Ирландия) — ирландский актёр.

Биография 
Лиам Каннингем родился 2 июня 1961 года в Дублине, Ирландия, в католической семье. У него также есть три сестры и брат. В настоящее время проживает в Дублине со своей женой, Колетт, дочерью Эллен и сыновьями — Шоном и Лиамом-младшим.

Лиам Каннингем наиболее известен по роли  Давоса Сиворта, десницы короля Станниса Баратеона в телесериале «Игра престолов». Также играл в последнем сезоне телесериала «Мерлин».

В 2012 году Лиам Каннингем снялся в клипе ирландской инди-рок группы Kodaline на трек «High Hopes».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Ирландии
Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения